Bad Bevensen bezeichnet:
 Bad Bevensen, Stadt in Niedersachsen
 Bad Bevensen-Preis, Kulturpreis
 Bad Bevensen (Schiff), Fahrgastschiff
 Bad Bevensen (M 1063), Minenjagdboot der Frankenthal-Klasse